El Premio Joven Destacado era otorgado anualmente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN, también nombrada Alcaldía del Distrito Nacional) de Santo Domingo, junto con el Alcalde del Distrito Nacional, políticos y regidores de circunscripciones (especialmente de la circunscripción Uno, Dos y Tres) de provincias, municipios y sectores, en Santo Domingo, del Concejo Edilicio, cada 31 de enero, el Día nacional de la Juventud, en la República Dominicana.

Era galardonado a lo mejor de la invención, descubrimiento, ciencia, arte y comunicación de la juventud, en la República Dominicana. Era dado en el Distrito Nacional de Santo Domingo, frente a la Alcaldía del Distrito Nacional, en la avenida Jiménez Moya, explanada del Malecón.

Emil cerda (considerado como La promesa de la literatura dominicana del siglo XXI) ha sido el artista más nominado en los premios y ganador de varios pergaminos, incluyendo el Joven Destacado Universal en 2019, también el del Premio Joven Destacado en Arte; del Distrito Nacional; en Ciencias de la Psicología; en Literatura; Inventor y Descubridor; por encima de Techy Fatulle, con 5 nominaciones seguidas y ganadora de varios pergamigos, incluyendo el Joven Destacado Universal en 2016; Joven Destacado en Arte; en Música; del Distrito Nacional y en Comunicación.

Los premios eran seleccionados por cada político y regidor, para representar la provincia, municipio o sector urbano que dirige (no necesariamente a la persona que sea entregada el premio, nazca o haya vivido en esa provincia, municipio o sector), para entregarlos junto con el Alcalde del Distrito Nacional de Santo Domingo, a la persona previamente escogida. El número de galardonados puede cambiar desde una docena a más

Los premios eran representados por un pergamino pegado a un portafolio de color negro en el exterior, pero de color dorado por dentro. Se puede cambiar de forma según lo dicte el Concejo de Edilicio y el Alcalde del Distrito Nacional. La estructura del pergamino en el interior es de la siguiente manera:

Hay más de doce premios y tres premios en especial al Invento, descubrimiento o aporte más relevante. Techy Fatule (como mejor artista dominicana; premios obtenidos desde 2016 a 2018), Pamela Sued (como la mejor presentadora de televisión, y filántropa dominicana; premios obtenidos desde 2017 al 2019), Santiago Matías [Alofoke] (por ayudar a cientos de artistas a ser famosos y promover el Hip Hop en la República Dominicana; premios obtenidos desde 2018 al 2019) y Emil cerda (por el invento de La Marca, Velocidad Marcaésica, Literatura Farsante, etc., premios obtenidos desde 2016 al 2019); son los más galardonados con el Premio Joven Destacado, y con los premios especiales.

El Premio Joven Destacado era el segundo premio dedicado a la juventud dominicana, pero era el principal y más importante de la República Dominicana. Sus galardonados son clasificados como los Jóvenes Destacados de República Dominicana y del Caribe, y son entrados en el catálogo de la ONDA (Organización Nacional de Derechos de Autor, en República Dominicana); son puestos también en los identificadores y/o base de datos ISNI, del Ayuntamiento del Distrito Nacional; y, son homenajeados por el Presidente de la República Dominicana en el Palacio Presidencial, con la insignia y valor de Jóvenes de la Ciudad Primada de América. El/la/los galardonado(a)(s) con el premio especial, es premiado con una beca internacional en la carrera que se especializa, visita el Diccionario Británico o, según la categoría de la distinción y las cosas que ha logrado, da una importante representación universal en su área específica, siendo seleccionado por el Congreso Nacional de la República Dominicana y el Ayuntamiento del Distrito Nacional.

Historia 

El Ayuntamiento del Distrito Nacional junto con la Alcaldía del Distrito Nacional, en conjunto con los regidores, políticos y el Alcalde del Distrito Nacional, en el año 2016, pensaron en cómo premiar a los jóvenes dominicanos (menor de 35 a 21 años) que hacen representar a la República Dominicana, tanto nacional como exteriormente. La Alcaldía del Distrito Nacional, dictó la resolución junto con el Concejo de Edilicio, el 31 de 2016, la declaración del Premio Joven Destacado.

Proceso de selección 
Durante el año, la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), antes de entregar los premios el año que prosigue, hace varias reuniones con los regidores, políticos y el Alcalde del Distrito Nacional, para así observar y analizar los logros, inventos, trayectoria y aportes de jóvenes del Distrito Nacional, o fuera de éste. Luego, en diciembre, se seleccionan a los que ganarán los premios normales por categorías, pero, el día 20 de enero del año siguiente, eligen por cuenta propia al(los) ganador(es) del premio especial.

Categorías 
El número de categorías puede variar por año. Son dictadas por un(a) panelista. Cuenta con diferentes categorías, y cada año se agregan más. Estas son las principales categorías y sus respectivas asignaciones:

Joven Destacado Circunscripción Uno 

 Joven Destacado del Distrito Nacional.
 Joven Destacado por Acciones Primarias.
 Joven Destacado Gestor Cultural.
 Joven Destacado Meritorio.
 Joven Destacado en Arte.
 Joven Destacado en Música.
 Joven Destacado en Literatura.
 Joven Destacado en Comunicación.
 Joven Destacado en Deporte.
 Joven Destacado en Ciencias.
 Joven Destacado Inventor.
 Joven Destacado Descubridor.
 Joven Destacado en Sector Urbano.

Premios ganados desde 2016-2019 en la Circunscripción Uno:

Joven Destacado Circunscripción Dos 

 Joven Destacado del Distrito Nacional.
 Joven Destacado por Acciones Primarias.
 Joven Destacado Gestor Cultural.
 Joven Destacado Meritorio.
 Joven Destacado en Arte.
 Joven Destacado en Música.
 Joven Destacado en Literatura.
 Joven Destacado en Comunicación.
 Joven Destacado en Deporte.
 Joven Destacado en Ciencias.
 Joven Destacado Inventor.
 Joven Destacado Descubridor.
 Joven Destacado en Provincia.

Premios ganados desde 2016-2019 en la Circunscripción Dos:

Joven Destacado Circunscripción Tres 

 Joven Destacado del Distrito Nacional.
 Joven Destacado por Acciones Primarias.
 Joven Destacado Gestor Cultural.
 Joven Destacado Meritorio.
 Joven Destacado en Arte.
 Joven Destacado en Música.
 Joven Destacado en Literatura.
 Joven Destacado en Comunicación.
 Joven Destacado en Deporte.
 Joven Destacado en Ciencias.
 Joven Destacado Inventor.
 Joven Destacado Descubridor.
 Joven Destacado en Municipio.

Premios ganados desde 2016-2019 en la Circunscripción Tres:

Premios especiales 
Se entregan tres premios especiales, denominados: Leyendas. relevantes y universales.

 Joven Destacado Leyenda. Es un galardón entregado al joven que se hizo notar tanto por sus hallazgos, que se le confiere una medalla de bronce, y considerado leyenda, por su labor intensa en el país.
 Joven Destacado Relevante. Es el segundo galardón especial, que denota al joven que por sus hallazgos en el país, provincia, municipio o sector, se le considera relevante y necesario para la juventud de la República Dominicana.
 Joven Destacado Universal. Es el máximo galardón entregado al joven que hizo tantos hallazgos significativos en su trayectoria o trascendencia, que se le considera universal, y es notado internacionalmente por sus acciones.

Ganadores del Joven Destacado Universal 
Joven Destacado Universal, se entrega al final con unas palabras dadas que puede dar el galardonado, permiso dado por el Alcalde. Solamente hasta la fecha ha habido 4 ganadores sin empates.

Caso con los Premios Joven Destacado 
A principios del año 2020, fueron cancelados por el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Se le desconoce su motivo.

Referencias 

Premios de arte
Premios de República Dominicana